Caradrinini — триба метеликів родини совок.

Роди 
 Andropolia Grote, 1895
 Athetis Hübner, 1821
 Bellura Walker, 1865
 Callopistria Hübner, 1821
 Caradrina
 Conservula Grote, 1874
 Elaphria Hübner, 1818
 Enargia Hübner, 1821
 Euherrichia Grote, 1882
 Euplexia Stephens, 1829
 Hoplodrina
 Hyppa Duponchel, 1845
 Ipimorpha Hübner, 1821
 Nedra Clarke, 1940
 Paradrina
 Phlogophora Treitschke, 1825 
 Platyperigea Smith, 1894
 Proxenus
 Spodoptera Guenée, 1852

Посилання 
 ITIS Standard Report Page 

Совки
Триби комах